

Toponymes

Brocket, une communauté sur la réserve de Piikani 147 en Alberta

Brocket, une ville du Dakota du Nord

Homonymie de toponyme